Палийский канон — собрание буддийских текстов на языке па́ли. Известен также как Типитака. На них основывается учение Тхеравады.
 Китайский канон — китайский буддийский Канон имеет несколько названий, наиболее употребляемые из них это; «Саньцзан» (досл. Три сокровищницы), «Да Цзан Цзин» (Великое хранилище сутр; Великий буддийский канон; Китайский буддийский канон; Китайская трипитака), «И це цзин» (Все сутры). Китайская Трипитака начала складываться во II в. н. э.
 Тибетский канон — многотомный свод буддийских сочинений (Ганджур, тиб. བཀའ་འགྱུར, Вайли bKa'-'gyur), к которому прилагается свод комментариев (Данджур, тиб. བསྟན་འགྱུར, Вайли bsTan-’gyur).

Понятия буддизма